Malacka, település Szlovákiában
 Malacka, A. A. Milne Micimackó c. regényének egyik szereplője